Playing for Keeps (1986) - Amerikaanse komedie uit 1986
 Playing for Keeps (2012) - Amerikaanse romantische komedie uit 2012